Bahawalpur, antic principat de l'Índia Britànica.
 Bahawalpur (tahsil), un dels districtes en què estava dividit el nizamat de Bahawalpur.
 Bahawalpur (ciutat), ciutat de Pakistan capital del districte de Bahawalpur a la província del Panjab.